Alain Richard peut désigner :
 Alain Richard (1924-2021), religieux franciscain français ;
 Alain Richard (1926-2017), designer français ;
 Alain Richard (1930-1962), ingénieur navigant d'essais
 Alain Richard (1945-), homme politique français (parti socialiste, puis LREM), spécialiste des questions de défense ;
 Alain Richard (1946-), footballeur français ;
 Alain Richard, entraîneur de l'équipe suisse de rink hockey ;
 Alain Richard, batteur des groupes Les Nus, puis Trio AOC.